Полный список бадминтонистов, выигрывавших медали на Олимпийских играх в 1992—2012 годах.

Все золотые медали, кроме двух, завоевали азиатские спортсмены из четырёх стран: Китая, Индонезии, Республики Корея и Японии. Европейцы за всю историю завоевали две золотые награды: датчанин Поуль-Эрик Хёйер Ларсен выиграл золото в одиночном разряде в 1996 году в Атланте, а в 2018 году в Рио-де-Жанейро первой стала испанка Каролина Марин (для Испании это была первая медаль в истории в бадминтоне на Олимпийских играх). Всего награды в бадминтоне на Олимпийских играх завоёвывали представители 11 НОК, три из которых выиграли по одной награде. Китайские спортсмены завоевали 18 золотых медалей из 34 разыгранных.

Мужчины

Одиночный разряд

Парный разряд

Женщины

Одиночный разряд

Парный разряд

Смешанный парный разряд

См. также 
 Списки призёров Олимпийских игр по видам спорта
 Бадминтон на Олимпийских играх

Ссылки 
 International Olympic Committee results database 

Бадминтон